Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Helena Suková 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Hana Mandlíková (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (primo turno)
 Helena Suková (finale)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Barbara Potter (secondo turno)

 Catarina Lindqvist-Ryan (secondo turno)
 Jo Durie (terzo turno)
 Dianne Balestrat (terzo turno)
 Terry Phelps (secondo turno)
 Helena Suková (semifinali)
 Mary Joe Fernández (secondo turno)
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Laura Gildemeister (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1986